Печатка в контексті Східної та Південно-Східної Азії — загальна назва для друку марок та їхніх відбитків, які використовуються замість підписів в особистих документах, офісних документах, контрактах, мистецтві або будь-якому предметі, що вимагає підтвердження чи авторства. У західному світі вони традиційно були відомі торговцям як відбивні марки або просто відбивні. Процес розпочався в Китаї і незабаром поширився по Східній Азії. В даний час Китай, Японія та Корея використовують суміш печаток та власних підписів, а все частіше і електронних підписів.

Китайські печатки, як правило, виготовляються з каменю, іноді з металів, дерева, бамбука, пластику або слонової кістки, і зазвичай використовуються з червоною фарбою або пастою з кіновари. В Японії печатки історично використовувались для ідентифікації осіб, які займаються державними та торговими діями з найдавніших часів. Японські імператори, шугуни та самураї мали власну печатку, натиснуту на укази та інші публічні документи, щоб показати справжність та авторитет. Навіть сьогодні компанії японських громадян регулярно використовують печатки з іменами для підписання контракту та інших важливих документів.

Види 

 Чжувен друкують китайські символи червоними чорнилами, іноді їх називають янськими печатками.
 Байвен друкує фон червоним кольором, залишаючи білі символи, які іноді називають печатками інь.
 Чжубайвен пломби використовують чжувен і байвен разом.

Державні органи 

Китайські імператори, їхні сім'ї та чиновники використовували великі печатки, відомі як xǐ (璽), згодом перейменовані в бао (寶; «скарб»), що відповідає Великим печаткам західних країн. Вони, як правило, виготовлялися з нефриту (хоча також можна було використовувати тверду деревину або дорогоцінний метал), і спочатку мали квадратну форму. Вони були змінені на прямокутну форму за часів династії Сун, але повернулися в квадрат під час династії Цін.

Найважливішою з цих печаток була Печатка Царства, яка була створена Першим Імператором Китаю Цінь Ши Хуан-ді і розглядалася як легітимізуючий пристрій, що втілює або символізує Мандат Неба. Реліквія була передана через кілька династій, але була втрачена на початку династії Мін. Це частково пояснює одержимість цінських імператорів створенням численних імператорських печаток — лише для офіційного використання імператорами Заборонене місто в Пекіні має колекцію з 25 печаток — з метою зменшити значення Печатки реліквії.

Ці печатки, як правило, мали назви офісів, а не імена власників. Різні печатки можуть бути використані для різних цілей: наприклад, імператор Цяньлун мав ряд неофіційних печаток, що використовується на вибраних картинах у його колекції.

Найпопулярнішим стилем сценарію державних печаток в імперські епохи Китаю (від династії Сун до династії Цін) є Дев'ятикратний сценарій (九 疊 文; jiǔdiéwén), високо стилізований сценарій, який нечитабельний для нетренованих.

Уряд Китайської Республіки (Тайвань) продовжує використовувати традиційні квадратні печатки розміром близько 13 сантиметрів з кожної сторони, відомі під різними назвами залежно від ієрархії користувача. Частина церемонії вступу на посаду Президента Китайської Республіки включає вручення йому Печатки Китайської Республіки та Почесної печатки. У Китайській Народній Республіці печатка Центрального народного уряду з 1949 р. до 1954 р. являла собою квадратну бронзову печатку з довжиною сторін 9 сантиметрів. Напис написаний «Печать Центрального народного уряду Китайської Народної Республіки». Примітно, що печатка використовує відносно сучасний шрифт Song, а не більш древні сценарії печатки, і печатка називається yìn (印), а не xǐ (璽). Урядові печатки в Китайській Народній Республіці сьогодні, як правило, мають круглу форму і мають п'ятикутну зірку в центрі кола. Назва урядової установи розташована навколо зірки півколом.

Особисті печатки 
Існує багато видів особистих печаток.

Іменні 
Позначають ім'я людини.

Вільне використання 
Є еквівалентом сьогоднішнього підпису електронною поштою та може містити особисту філософію людини чи літературні нахили. Вони можуть бути будь-якої форми, починаючи від овалів і закінчуючи драконоподібною.

Студійні 
Назва приватної студії людини, яку мала більшість літераторів у Стародавньому Китаї. Вони мають більш-менш прямокутну форму.

Герметична паста 

Існує два типи ущільнювальної пасти залежно від того, з якого основного матеріалу вона виготовлена. Стандартним кольором є червоний (або світліші або темніші відтінки червоного), але інші кольори можуть бути використані, наприклад, чорний, темно-синій тощо для певних цілей.

 Шовк: Червона паста виготовлена ​​з тонко подрібненої в порошок кіноварі, змішаної з касторовою олією та шовковими нитками. Шовкові нитки зв'язують суміш між собою, утворюючи дуже густу речовину. Вона має дуже жирний вигляд і, як правило, має яскраво-червоний колір.
 Рослина: Червона паста виготовлена ​​з тонко подрібненої в порошок кіноварі, змішаної з касторовою олією та мокса-панком. Оскільки основа — це рослинна, яка була подрібнена в пил, текстура дуже пухка через те, що вона не зв'язується. Зовнішній вигляд схожий на губку і не жирний.

Рослинна паста має тенденцію висихати швидше, ніж пасти на основі шовку, оскільки рослинний екстракт не тримається на олії так міцно, як шовк. Залежно від використовуваного паперу, рослинні пасти можуть висохнути за 10 — 15 хвилин. Чим більше папір вбирає, тим швидше він сохне, оскільки папір вбирає більшу частину олії. Крім того, рослинні пасти, як правило, розмиваються легше, ніж шовкові пасти завдяки сипучому зв'язуючому агенту.

Після використання пасту закривають у оригінальному контейнері (будь то пластиковий чи керамічний). Він зберігається в оточенні від прямих сонячних променів та від сильного тепла, щоб запобігти його висиханню. Пасту на основі шовку потрібно перемішувати шпателем щомісяця, щоб уникнути опускання олії та висихання пасти, а також підготувати її до використання. Хороша паста створить чітке враження за один раз; якщо відбиток неясний, що вимагає подальших відбитків, це вказує на те, що паста або занадто суха, або кіноварна виснажена.

При натисканні печатки на друковану поверхню процедура відрізняється залежно від рослинної або шовкової пасти. Для пасти на основі шовку користувач застосовує тиск, часто зі спеціально зробленою м'якою плоскою поверхнею під папером. Для пасти на рослинній основі користувач просто застосовує легкий тиск. Оскільки підняття печатки вертикально від її відбитка може порвати або пошкодити папір, печатка, як правило, піднімається з одного боку, як ніби відгинаючись від сторінки. Після цього зображення може бути промазано аркушем паперу, щоб швидше висохло, хоча це може розмити його. Зазвичай під папером повинна бути купа м'якого фетру або паперу, щоб накласти відбиток для чіткого відбитка печатки.

Використання у Східній Азії

Китайське використання 

 
Багато людей у ​​Китаї мають особисту печатку. Художники, науковці, колекціонери та інтелектуали можуть мати повний комплект іменних печаток, печаток для дозвілля та печаток-студій. Добре зроблена печатка з напівкоштовних каменів може коштувати від 400 до 4000 юанів.

Пломби досі використовуються для офіційних цілей у ряді контекстів. При збиранні посилок або рекомендованою поштою іменна печатка служить ідентифікаційним знаком, подібним до підпису. У банках традиційно спосіб ідентифікації також здійснювався за допомогою печатки. Пломби залишаються звичною формою ідентифікації чеків у материковому Китаї та на Тайвані. Сьогодні особиста ідентифікація часто полягає у власному підписі, що супроводжується відбитком печатки. Печатки можуть служити ідентифікацією підписів, оскільки їх важко підробити (порівняно з підробкою підпису), і лише власник має доступ до власної печатки.

Пломби також часто використовуються на роботах з китайської каліграфії та китайських картинах, як правило, на них надруковані в порядку (зверху вниз) іменна печатка, печатка для відпочинку, потім печатка студії. Власники або колекціонери картин чи книг часто додають власні печатки на студії до зібраних творів. Ця практика є вдячністю за роботу. На деяких творах мистецтва були не тільки печатки, але й написи власника; наприклад, імператор Цяньлун мав аж 20 різних печаток для використання з написами, які він збирав. За умови, що це зроблено зі смаком (наприклад, не закриваючи тіло картини, відповідні написи, тонка каліграфія тощо), ця практика не знецінює картину, але, можливо, може покращити її, надавши їй подальшого походження, особливо якщо вона є печатка відомого чи відомого діяча, котрий колись володів твором.

Пломби зазвичай вирізані спеціалістами-різьбярами або самими користувачами. Спеціалісти-різьбярі вріжуть ім'я користувача в камінь одним із стандартних сценаріїв та стилів, описаних вище, зазвичай за окрему плату. З іншого боку, деякі люди вирізають власні пломби за допомогою мильного каменю та тонких ножів, які широко доступні і дешевше, ніж платити професіоналу за досвід, ремесла та матеріали. Результати різняться, але люди можуть вирізати цілком законні печатки для себе.

Як сувенір-новинку, різьбярі також здійснюють туристичний бізнес у китайських кварталах та туристичних напрямках Китаю. Вони часто вирізають на місці або перекладають іноземні імена на недорогій мильниці, іноді із римськими символами. Хоча такі печатки можуть бути функціональними, вони, як правило, є не чим іншим, як цікавинками, і можуть бути непридатними для серйозного використання, і насправді можуть знецінити або зіпсувати серйозні витвори мистецтва.

Визначення, яка сторона печатки повинна бути звернена вгору, може здійснюватися різними способами: якщо зверху є різьблення, передня частина повинна бути звернена до користувача; якщо збоку є напис, він повинен бути звернений ліворуч від користувача; якщо збоку є крапка, вона повинна бути звернена в сторону від користувача.

Після використання ущільнювачів якомога більше пасти стирається з поверхні друку та з країв відповідним матеріалом. Тюлені містяться в постійному середовищі, особливо з сандалового дерева або рогу чорного вола. Високі тонкі ущільнення найкраще тримати на боках, на випадок, якщо вони повинні хитатися і падати вниз. Більш важливі печатки, такі як владні та суспільні печатки, укладені або обмотані золотистою шовковою тканиною для додаткового захисту.

Гонконг 
У Гонконгу печатки вийшли із загального користування, оскільки часто потрібні підписи. Раніше печатки використовувались підприємствами на документах, пов'язаних з операціями. Крім того, замість підпису для неписьменного населення міста використовувались печатки.

Японське використання 

В Японії печатки загалом називають інкан (印鑑) або ханько (判 子). Інкан — найбільш вичерпний термін; ханько, як правило, посилається на печатки, що використовуються в менш важливих документах.

Першим свідченням письма в Японії є ханко, датований 57 роком н. е., виготовлений із твердого золота, подарованого правителю Накоку імператором Гуанву Ханським, який називається золотою печаткою короля На . Спочатку лише Імператор та його васали тримали ханько, оскільки вони були символом влади Імператора. Шляхетні люди почали використовувати свій власний ханько після 750 року, а самураї почали використовувати їх десь у період Феодального періоду. Самураям було дозволено виключно використовувати червоне чорнило. Після початку модернізації в 1870 р. ханько став загальновживаним у всьому японському суспільстві.

Урядові установи та корпорації зазвичай мають інкан, характерний для їхнього бюро чи компанії, і дотримуються загальних правил, викладених для джитсуїнів, з наступними винятками. За розміром вони порівняно великі, розміром від 5 до 10 дюймів у діаметрі. На їхніх ручках часто надзвичайно вишукано вирізані фризи міфічних звірів або рукорізні написи хакубунів, які можуть бути цитатами з літератури, іменами та датами або оригінальною поезією. Прикладом є таємна печатка Японії; вагою понад 3,55 кг і розміром 9,09 см, він використовується для офіційних цілей імператором.

Деякі печатки вирізані квадратними тунелями від рукоятки до нижньої сторони, так що конкретна особа може просунути власний інкан у порожнину, підписуючи таким чином документ як своїм ім'ям, так і назвою підприємства (або бюро). Ці печатки, як правило, зберігаються в коробках у стилі джитсуїн в умовах підвищеної безпеки, за винятком офіційних церемоній, на яких вони виставляються на надзвичайно вишуканих стендах або в своїх скриньках.

Для особистого користування існує щонайменше чотири види печаток. Від більшості офіційних до найменших, це джитсуїн, гінк-ін, мітоме-ін та гаг-ін.

Джитсуїн (実 印) — це офіційно зареєстрована печатка. Зареєстрована печатка необхідна для ведення бізнесу та інших важливих або юридично обов'язкових заходів. Джитсуїн використовується під час придбання транспортного засобу, одруження, придбання землі тощо.

Розмір, форма, матеріал, оздоблення та стиль напису джитсуїн ретельно регулюються законом. Наприклад, в Хіросімі джитсуїн буде приблизно від 1⁄2 до 1 дюйма (1,3-2,5 см), зазвичай квадратний або (рідше) прямокутний, але ніколи не круглий, неправильний або овальний. Він повинен містити повну сім'ю та ім'я особи без абревіатури. Буквене позначення повинно бути червоним з білим тлом (шубун), з приблизно однаковою лінією ширини, що використовується в назві. Шрифт повинен бути одним із декількох, заснованих на давніх історичних стилях написів, що зустрічаються в металі, різьбі по дереву тощо. Стародавні форми ідеографів — звична справа. Червоний периметр повинен повністю оточувати назву, і на нижній стороні (робочої поверхні) печатки не повинно бути інших прикрас. Верх і боки (рукоятка) печатки можуть бути прикрашені будь-яким способом — від повністю без прикрас до історичних мотивів тварин до дат, імен та написів.

По всій Японії правила, що регулюють дизайн джитсуїну, настільки суворі, і кожен дизайн є унікальним, тому переважна більшість людей довіряє створення свого джитсуїна професіоналу, який платить більше 20 доларів США і частіше наближається до 100 доларів США і використовує його протягом десятиліть. Люди, які бажають відкрити нову главу у своєму житті — скажімо, після розлучення, смерті подружжя, тривалої невдачі чи зміни в кар'єрі — часто роблять нову джитсуїн.

Матеріал, як правило, — це високоякісний твердий камінь або, набагато рідше, олень, мильний камінь або нефрит. Він іноді вирізаний машиною. Коли він вирізаний вручну, використовується intō («лезо для гравіювання печатки»), дзеркало та невеликий спеціалізований дерев'яний тиск. Intō — це долото з плоским олівцем розміром з олівець, зазвичай круглої або восьмикутної форми в поперечному перерізі, а іноді обмотане ниткою, щоб надати рукояті ковзання Intō тримається вертикально в одній руці, а точка виступає з кулака на бік, протилежний великому пальцю. Новий, сучасний Intō коштує від менш ніж 1 до 100 доларів США.

Джитсуїн зберігається в дуже безпечному місці, наприклад, у банківському сховищі, або ретельно захований у своєму домі. Зазвичай вони зберігаються у прямокутних коробочках розміром з великий палець, виготовлених з картону, покритого сильно вишитою зеленою тканиною зовні, а всередині червоним шовком або червоним оксамитом, утримується закритим білим пластиковим або оленевим осколком, прив'язаним до кришки і пропущеним крізь тканинну петлю, прикріплену до нижня половина коробки. Через поверхневу схожість із трунами ентузіасти та бутики ханько їх по-японськи часто називають «трунами». Зазвичай пасту зберігають окремо.

Гінк-ін (銀行 印) використовується спеціально для банківської діяльності; гінк означає «банк». Книжка ощадного рахунку людини містить оригінальні враження про гінк-ін поряд із печаткою працівника банку. Правила розміру та дизайну дещо відрізняються в залежності від банку; загалом, вони містять повне ім'я японця. Західникові може бути дозволено використовувати повне прізвище із скороченим даним ім'ям або без нього, наприклад «Сміт», «Білл Сміт». Буквене позначення може бути червоним або білим, будь-яким шрифтом та з художньою обробкою.

Більшість людей виготовляють їх на замовлення професіоналів або виготовляють власноруч, оскільки серійні гінк-ін не забезпечують жодної безпеки. Вони дерев'яні або кам'яні, і вони переносяться у різноманітних футлярах у формі великого і великого розмірів, що нагадують гаманці з тканини або пластикові пенали. Зазвичай їх ретельно ховають у будинку господаря.

На додаток до хімчистки тканин банки завжди надають прокладки для печаток або чорнильну пасту. Банки також надають невеликі пластикові скрабові поверхні, схожі на невеликі плями червоної штучної трави. Вони прикріплені до прилавків і використовуються для очищення накопиченої чорнильної пасти з робочої поверхні печаток клієнтів.

Мітоме-ін (it 印) — це помірно офіційна печатка, яка зазвичай використовується для підписання для поштових розсилок, підписання платежів за комунальні послуги, підписання внутрішніх службових записок, підтвердження отримання внутрішньої пошти компанії та інших повсякденних функцій із низьким рівнем безпеки.

Мітоми зазвичай зберігаються в місцях із низьким рівнем безпеки, таких як шухляди офісного столу, та в передпокої (генкан) резиденції.

Форма мітоме-ін регулюється набагато меншою кількістю звичаїв, ніж джитсуїн та гінк-ін. Однак митоми дотримуються декількох суворо дотримуваних звичаїв. Розмір — це атрибут, який найбільш суворо регулюється соціальними звичаями. Зазвичай це розмір американської копійки або менше. У чоловіків зазвичай трохи більше, ніж у жінок, а у молодшого працівника завжди менше, ніж у його начальника та його старших співробітників, відповідно до соціальної ієрархії в офісах. Мітоме-ін завжди має прізвище людини і, як правило, не має власного імені людини. Вони часто бувають круглими або овальними, але квадратні — не рідкість, а прямокутні — нечувані. Це завжди геометричні фігури. Вони можуть мати червоні написи на порожньому полі (шубун) або навпаки (хакубун). Межі навколо їх країв необов'язкові.

Пластикові вставки в популярних японських назвах можна придбати в канцелярських магазинах менше ніж за 1 долар США, хоча такі, виготовлені з недорогого каменю, також дуже популярні. Недорогі збірні ущільнення називаються санмонбан (三 文 判). Збірні гумові штампи неприйнятні для ділових цілей.

Ущільнення з мітомами та менші розміри зазвичай зберігаються у недорогих пластикових футлярах, іноді з невеликими запасами червоної пасти або накладкою для печатки.

Більшість японців також мають набагато менш офіційну печатку, яка використовується для підпису особистих листів або первинних змін у документах; це називається загальновживаним терміном ханько. Вони часто демонструють лише один хірагану, ідеограф кандзі або вирізаний в ньому символ катакана. Вони настільки часто круглі або овальні, як і квадратні. Вони відрізняються за розміром від 0,5 до 1,5 сантиметра в ширину (від 0,20 до 0,59 дюйма); жінки, як правило, малі.

Гаг-ін(雅号 印) художники-графіки використовують як для оформлення, так і для підпису своїх робіт. Практика сягає кількох сотень років. Підписи часто — псевдоніми чи псевдоніми; прикраси, як правило, є улюбленими гаслами або іншими надзвичайно короткими фразами. Гаго може бути будь-якого розміру, дизайну або форми. Нерегулярні природні обриси та ручки, ніби річковий камінь розрізаний навпіл, є звичним явищем. Матеріал може бути будь-яким, хоча в наш час м'який камінь найпоширеніший, а метал рідкісний.
Сучасна клятва, що пише «Міцуко» (光子), популярне ім'я жінки в Японії. Зверніть увагу на рівномірну ширину ліній та надзвичайно архаїчні форми ідеографів для «вогонь / світло / яскраво» (міцу, 光) та «дитина» (ko, 子), читаються справа наліво.

Традиційно інкан та ханько вигравірувані на кінці палиці з каменю, дерева, кістки або слонової кістки довжиною до пальця діаметром від 25 до 75 міліметрів (0,98-2,95 дюйма). Їх різьблення — вид каліграфічного мистецтва. Іноземні імена можуть бути вирізані на рімаджі, катакана, хірагана чи кандзі. Інкан для стандартних японських назв можна придбати збірним.

Майже в кожному канцелярському магазині, магазині знижок, великому книжковому магазині та універмазі є невеликі набори для виготовлення ханко, зроблені своїми руками. Сюди входять інструкції, шрифти хірагани, написані вперед та дзеркально (як вони з'являться на робочій поверхні печатки), тонкий долото в ту, два-три сорти наждачного паперу, тонка маркер камінь), а також від одного до трьох строкатих, недорогих, м'яких квадратних зелених каменів розміром з палець.

У сучасній Японії у більшості людей є кілька інкан.

Сертифікат автентичності вимагається для будь-якого ганько, який використовується у значній господарській операції. Реєстрацію та сертифікацію інкану можна отримати в місцевій муніципальній установі (наприклад, у мерії). Там людина отримує «свідоцтво про відбиток печатки», відоме як інкан троку шмеймей-шо (印鑑 登録 証明書).

Зростаюча легкість, з якою сучасні технології дозволяють шахрайство з Ханко, починає викликати певне занепокоєння тим, що нинішня система не зможе вижити.

Підписи не використовуються для більшості транзакцій, але в деяких випадках, наприклад, підписання контракту на стільниковий телефон, вони можуть використовуватися, іноді на додаток до штампа з мітоме-ін. Для цих транзакцій джитсуїн є занадто офіційним, тоді як одного лише мітоме-ін недостатньо, тому використовуються підписи.

Китайські ущільнення також використовували Королівство Рюкю.

Неприпустиме використання пломб 
Протягом 2020 року уряд Японії намагався стримувати використання печаток, оскільки практика вимагає створення паперових документів, які заважають електронному веденню записів та повільному цифровому зв'язку. Затримка була найбільш актуальною у звітах про інфекційні хвороби під час пандемії COVID-19: чиновники виявили, що між випадком виявлення covid-19 і повідомленням громадськості пройшло до трьох днів. Японський прем'єр-міністр Йосіхіде Суґа поставив ключовим пріоритетом цифровізацію бюрократії і, зрештою, всього суспільства Японії. Він прагне створити нове цифрове агентство, яке б реалізувало цю ідею на практиці.

Корейська використання 
Вперше печатка була завезена в Корею приблизно у 2 столітті до нашої ери. Залишився найдавніший запис про його використання в Кореї — це те, що королі Буєо використовували королівську печатку (oksae: 옥새, 玉 璽), на якій був напис Печатка короля Є (濊 王 之 印, 예 왕지 인). Використання печаток стало популярним у період трьох королівств Кореї.

У випадку державних печаток у монархічній Кореї використовувались два типи: Гугін (국인, 國 印), який був наданий Імператором Китаю корейським королям, з метою збереження відносин між двома країнами як братів. Це використовувалося лише для спілкування з Китаєм та для коронації королів. Інші, які зазвичай називаються eobo (어보, 御 寶) або eosae (어새, 御 璽), використовуються в іноземних комунікаціях із країнами, крім Китаю, та для внутрішніх потреб. З проголошенням про створення Республіки Корея в 1948 р. Її уряд створив нову державну печатку, guksae (국새, 國 璽), і вона використовується при оприлюдненні конституції, призначенні членів кабінету та послів, конференції національних порядків та важливих дипломатичних документи.

Пломби також використовували урядовці в документах. Такі типи печаток називали гваніном (관인, 官印) і за ними контролювали спеціалісти.

У сучасній Кореї все ще поширене використання пломб. Більшість корейців мають особисті печатки, і кожна державна установа та комерційна корпорація має власні печатки для використання в публічних документах. Хоча підписання також приймається, багато корейців вважають більш офіційним використання печаток у публічних документах. У 2008 році Конституційний суд Південної Кореї залишив у силі рішення Верховного суду про те, що підписаний та від руки написаний заповіт, на якому не було зареєстрованої печатки, є недійсним.

Особисті печатки (корейська: 도장; RR: dojang) у Кореї можна класифікувати за їх правовим статусом. Інгам (인감, 印鑑) або sirin (실인, 實 印), що означає зареєстрована печатка, — це печатка, яка зареєстрована в місцевому офісі. Зареєструвавши печатку, особа може видати «свідоцтво про реєстрацію печатки» (корейська: 인감 증명서; ханджа: 印鑑 證明書; RR: ingam-jungmyeong-seo), яка є необхідним документом для проведення найважливіших господарських операцій та державних служб.

Правова система зареєстрованих печаток була введена японським колоніальним урядом в 1914 році. Хоча її планувалося повністю замінити електронною системою сертифікації в 2013 році з метою протидії шахрайству, інгам все ще залишається офіційним засобом перевірки для обов'язкової юридичної угоди та ідентифікація. Уряд дійсно ухвалив «Закон про підтвердження тощо про особистий підпис (본인 서명 사실 확인 등에 관한 법률)» у 2012 році, який дозволяє попередньо зареєстрованим рукописним підписам мати той самий юридичний ефект, що і інгам.

Хоча інгам використовується у важливих справах, інші дожанги використовуються у повсякденних цілях, таких як менш важливі офіційні операції. Таким чином, більшість корейців мають більше двох печаток.

У традиційних видах мистецтва, як у Китаї та Японії, художник китайської каліграфії та живопису використовував свої печатки (як правило, печатки для відпочинку та печатки студії) для ідентифікації своїх робіт. Ці типи печаток називали наккванськими (낙관, 落款). Оскільки саме різьблення на печатках вважалося видом мистецтва, багато художників вирізали власні печатки. Печатки каліграфіста періоду Чосон і історика природи Кім Чен Хі (він же Ванданг або Чуса) вважаються старовиною.

Корейські печатки виготовляються з дерева, нефриту або іноді зі слонової кістки для більшої цінності. Державні печатки, як правило, виготовляли із золота або високоякісного нефриту. Існують рідкісні випадки бронзових або сталевих печаток.

Використання в Південно-Східній Азії

Філіппінське використання 

Філіппіни також мали культуру герметизації до іспанської колонізації. Однак, коли іспанцям вдалося колонізувати острови, вони скасували цю практику і спалили всі документи, які вони захопили у тубільців, примусово встановивши владу на основі римо-католиків. Записи про філіппінських тюленів були забуті до тих пір, поки в 1970-х роках на археологічних розкопках в Бутуані не були знайдені старовинні печатки зі слонової кістки. Печатка, яка тепер відома як Бутуанська печатка зі слонової кістки, оголошена Національним культурним скарбом. На печатці написано слово «Бутван» рідною писемністю суят. Відкриття печатки довело теорію про те, що доколоніальні філіппінці або принаймні в прибережних районах використовували печатки на папері. До відкриття печатки лише думали, що давні філіппінці використовували для письма бамбук, метал, кору та листя. Наявність паперових документів у класичну епоху Філіппін також підтверджується дослідженням доктора Х. Отлі Беєра, батька філіппінської антропології, в якому зазначається, що іспанські монахи «хвалились» спаленням давніх філіппінських документів із написами суят, одним з причини, чому давніх документів з Філіппін у наш час майже не існує. Нині тюлень зі слонової кістки зберігається в Національному музеї Філіппін. У наш час молоді покоління намагаються оживити використання печаток, зокрема підписуючи витвори мистецтва, такі як малюнки, картини, каліграфія та літературні твори.

В'єтнамське використання 
Печатка використовується у В'єтнамі в меншій мірі уповноваженими організаціями та підприємствами, а також традиційними в'єтнамськими художниками. Було більш поширеним у В'єтнамі до французького правління, коли після цього практика підписів стала спільною рисою, хоча, як і західні підписи, як правило, мають менший авторитет у корпоративній ситуації.

Інше використання 

Хоча печатки в китайському стилі зазвичай використовуються в Китаї, Японії та Кореї, вони іноді використовуються за межами Східної Азії. Наприклад, правителі Ілханату, монгольського ханства, заснованого ханом Хулагу в Персії, використовували печатки, що містять китайські ієрогліфи, у кожному з дипломатичних листів, наприклад, лист Аргуна французькому королю Філіпу IV та лист Газана папі Боніфацію. VIII. Ці печатки були надіслані імператорами династії Юань, правлячої династії Китаю та Монголії, особливо Кублай-ханом та його наступником імператором Ченцзуном.

Бібліографія 
 Kong Yunbai 孔雲白, Zhuanke Rumen 篆刻入門. Shanghai Book Publishings 上海書店印行: Shanghai, 1936.
 Qu Leilei, Chinese Calligraphy. Cico Books Ltd.: London, 2002.
 Wang Jia-nan; Cai Xiaoli and Young, Dawn; The Complete Oriental Painting Course: A structured, practical guide to painting skills and techniques of China and the Far East. Quarto Publishing plc. and Aurum Press: London, 1997.
 Wren, Christopher S. Chinese Chops: A Signature in Stone. New York Times. February 10, 1985.
 Masterpieces of Japanese Prints: Ukiyo-e from the Victoria and Albert Museum by Rupert Faulkner, Basil William Robinson, Richard Lane, Victoria and Albert Museum

Примітки

Посилання 
 Chinese Seals  at China Online Museum
 The Art of Chinese Chop (Seal Carving) 
 History of Chinese Seal Carvings 
 Art-Virtue.com History of Chinese seal making 
 A chop is necessary for approving decisions relating to the operations and management of a company in China.
 Introduction to Chinese Seal Carving 
 Seal Culture still remains Electronic Commerce 

Печатки
Винаходи Китаю
культура Китаю
культура Кореї
культура Японії